Густаво Киртен је освојио турнир по други пут. У финалу је победио Магнуса Нормана резултатом 6-2, 6-3, 2-6, 7-6(8-6).

Носиоци 

  Андре Агаси (друго коло)
  Пит Сампрас (прво коло)
  Магнус Норман (финалиста)
  Јевгениј Кафељников (четвртфиналиста)
  Густаво Киртен (победник)
  Седрик Пиолин (четврто коло)
  Томас Енквист (треће коло)
  Никола Кифер (прво коло)

<ol start="9">
  Лејтон Хјуит (четврто коло)
  Алекс Коређа (четвртфиналиста)
  Николас Лапенти (четврто коло)
  Марат Сафин (четвртфиналиста)
  Тим Хенман (треће коло)
  Доминик Хрбати (друго коло)
  Јунес Ел Ајнауи (четврто коло)
  Хуан Карлос Фереро (полуфиналиста)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2000.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно